Aleksandrovac bezeichnet

 eine Ortschaft in Serbien:
 Bezirk Bor, Gemeinde Negotin, siehe Aleksandrovac (Negotin)
 Bezirk Braničevo, Gemeinde Žabari, siehe Aleksandrovac (Žabari)
 Bezirk Pirot, Gemeinde Babušnica, siehe Aleksandrovac (Babušnica)
 Bezirk Pčinja, Gemeinde Vranje, siehe Aleksandrovac (Vranje)
 Bezirk Rasina, Gemeinde Aleksandrovac, siehe Aleksandrovac

 eine Ortschaft in Bosnien und Herzegowina: 
 Gemeinde Laktaši, siehe Aleksandrovac (Laktaši) (auch unter Bosanski Aleksandrovac bekannt)

 eine Gemeinde im Engeren Serbien, Bezirk Rasina, siehe Aleksandrovac (Gemeinde)